Аламито има више значења:

 Аламито (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Аламито (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аламито (Санта Барбара), насеље у савезној држави Чивава у Мексику